„Далеч от безумната тълпа“ може да се отнася за:
 „Далеч от безумната тълпа“ — роман от 1874 г. на английския писател Томас Харди
 „Далеч от безумната тълпа“ – филм от 1915 г.
 „Далеч от безумната тълпа“ — филм от 1967 г. с участието на Джули Кристи
 „Далеч от безумната тълпа“ – филм от 1998 г.
 „Далеч от безумната тълпа“ – опера от 2006 г. на британския композитор Андрю Даунс
 „Далеч от безумната тълпа“ – албум от 2004 г. на датската метъл група Wuthering Heights

 „Далеч от безумните тълпи“ – албум от 1997 г. на британския музикант, известен като Чикейн